Die Scottish Women’s Premier League 2012 war die 11. Austragung der höchsten schottischen Frauenfußballliga SWPL. Diese wird von der Scottish Football Association organisiert.

Teilnehmer und Modus 
Es nahmen jetzt 12 Mannschaften am Wettbewerb teil. Der Letztplatzierte des Vorjahres, die Kilmarnock Ladies, konnten in der Liga verbleiben. Diese wurde auf 12 Teilnehmer erweitert. Die Damen des FC Aberdeen stiegen in die Liga auf.

Die Mannschaften spielten nach neuem Modus vom 18. März bis zum 4. November 2012 in einer Einfachrunde mit nur jeweils einem Spiel gegen alle anderen um die Platzierung. Die ersten Sechs spielten anschließend in einer Championship Group untereinander jeweils mit Hin- und Rückspiel weiter um den Meistertitel. Die letzten Sechs spielten in einer Relegation Group zwei Absteiger in die Scottish Women’s Football League aus. Dadurch hat jede Vertretung 21 (11+10) Spiele.

Der schottische Meister im Frauenfußball war für die UEFA Women’s Champions League 2013/14 qualifiziert.

Hauptrundentabelle 

Quelle: Soccerway

| style="vertical-align:top"|

|}

Championship Group 
Quelle: Soccerway

Relegation Group 
Quelle: Soccerway

Die beiden Letztplatzierten Mannschaften hatten sich nicht für die nächste SWPL-Saison qualifiziert und stiegen damit in die Scottish Women’s Football League ab.

Siehe auch 
 Scottish Women’s Premier League Cup

Weblinks 
 Homepage der Liga auf der Webseite des Schottischen Fußballverbandes (nur aktuelle Saison dargestellt)
 Tabellen auf Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF)

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012